

Illinois
Springfield Township (comté de Sangamon, Illinois)

Indiana
Springfield Township (comté d'Allen, Indiana)
Springfield Township (comté de Franklin, Indiana)
Springfield Township (comté de LaGrange, Indiana)
Springfield Township (comté de LaPorte, Indiana)

Iowa
Springfield Township (comté de Cedar, Iowa)
Springfield Township (comté de Kossuth, Iowa)
Springfield Township (comté de Winneshiek, Iowa)

Michigan
Springfield Township (comté de Kalkaska, Michigan)
Springfield Township (comté d'Oakland, Michigan)

Minnesota
Springfield Township (comté de Cottonwood, Minnesota)

Missouri
Springfield Township (comté de Greene, Missouri)
Springfield Township (comté de Henry, Missouri)

New Jersey
Springfield Township (comté de Burlington, New Jersey)
Springfield Township (comté d'Union, New Jersey)

Ohio
Springfield Township (comté de Clark, Ohio)
Springfield Township (comté de Gallia, Ohio)
Springfield Township (comté de Hamilton, Ohio)
Springfield Township (comté de Jefferson, Ohio)
Springfield Township (comté de Lucas, Ohio)
Springfield Township (comté de Mahoning, Ohio)
Springfield Township (comté de Muskingum, Ohio)
Springfield Township (comté de Richland, Ohio)
Springfield Township (comté de Ross, Ohio)
Springfield Township (comté de Summit, Ohio)
Springfield Township (comté de Williams, Ohio)

Pennsylvanie
Springfield Township (comté de Bradford, Pennsylvanie)
Springfield Township (comté de Bucks, Pennsylvanie)
Springfield Township (comté de Delaware, Pennsylvanie)
Springfield Township (comté d'Érié, Pennsylvanie)
Springfield Township (comté de Fayette, Pennsylvanie)
Springfield Township (comté de Huntingdon, Pennsylvanie)
Springfield Township (comté de Mercer, Pennsylvanie)
Springfield Township (comté de Montgomery, Pennsylvanie)
Springfield Township (comté de York, Pennsylvanie)